Вэньчжоуский диалект () — южный субидиом диалектной группы у китайского языка. На нём говорят в городе Вэньчжоу, расположенном в южной части провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая. По своей фонетике, лексике и грамматике диалект значительно отличается от официального китайского языка путунхуа и непонятен для других китайцев. При этом и внутри самого диалекта довольно сильны фонетические различия между наречиями отдельных уездов и городов, выделяются жуйаньский говор, юэцинский говор и др. Зачастую под вэньчжоуским диалектом в узком смысле понимается наречие, на котором говорят жители городской зоны собственно Вэньчжоу, не включая другие города и уезды, входящие в его состав. Вэньчжоуский диалект в широком смысле насчитывает около 5 млн носителей.

В силу своей сложности вэньчжоуский диалект считается в Китае одним из самых трудных для изучения.

Место диалекта в лингвистической картине Китая 
Вэньчжоуский диалект является репрезентативным идиомом южноуских диалектов. В Китае его называют «лингвистической окаменелостью», поскольку в нём сохранилось очень многое из древнекитайского языка. В то время как на путунхуа очень большое влияние оказали языки северных кочевых народов, а североуские диалекты в свою очередь оказались под влиянием официального северного гуаньхуа, именно в южноуских диалектах в силу географических причин древнекитайские фонетические и другие нормы сохранились лучше всего.

Вэньчжоуский диалект тесно связан с древнеминьским, древнечуским и древнецзяндунским языками, он имеет особое значение для исследователей исторической фонетики и исторической лингвистики китайского языка. Кроме того, Вэньчжоу — родина южнокитайской оперы наньси, и в её пьесах содержится немало вэньчжоуизмов. Поскольку опера наньси оказала огромное влияние на юаньские пьесы, юаньские и минские романы, исследователям этих произведений также приходится прибегать к помощи вэньчжоуского диалекта.

Фонетика

Тоны

История диалекта 
Народы, населявшие нынешнюю территорию Вэньчжоу до объединения Китая под властью династии Цинь, входили в группу, которую китайцы называли сто народов юэ. Они говорили на древнеюэском языке (относится к дун-тайским (или тай-кадайским) языкам), который был также распространён в царстве У. Он был взаимонепонимаем с древнекитайским, на котором говорили в царствах Ци и Чу, однако он был родственником современных дунского, чжуанского, шанского, лаосского и тайского языков. В современном вэньчжоуском по-прежнему остаётся немало тай-кадайских следов.

В 333 году до н. э. царство Чу разгромило Юэ и усилило свою власть над землями У и Юэ, пока в 221 году до н. э. Китай под своей властью не объединила династия Цинь, владычество которой продолжалость 112 лет. Поскольку чусцы занимали доминирующее положение в У и Юэ, вскоре восточночуский диалект слился воедино с уюэским языком и превратился в новую разновидность китайского языка — цзяндунский диалект (цзяндун 江东 — дословно «к востоку от реки», имеется в виду река Янцзы), который является прямым предком уского диалекта. В труде «Звуки и толкования от Хуйлиня» () эпохи Тан цзяндунские диалекты объединены под названием «звуки У и Чу» (). Более древняя лексика вэньчжоуского берёт своё начало именно в цзяндунском диалекте. Последний также служит основным источником «просторечных чтений» иероглифов в вэньчжоуском диалекте.

Во времена династий Цинь и Хань ханьцы начали официально осваивать территорию У и Юэ, однако юг современной провинции Чжэцзян и современная провинция Фуцзянь всё ещё находились под властью юэсцев, которые основали там царства Восточное Оу и Миньюэ, которые сохраняли своё независимое положение. Несмотря на то, что во времена ханьского У-ди Восточное Оу «переместило удел свой и народ свой в Срединное царство и расположились они между Янцзы и Хуайхэ», однако среди переселенцев в основном была княжеская семья и знать. В это время в восточнооуский диалект проникает всё больше китаизмов, однако основной словарный массив диалектов оу-юэ по-прежнему составляет тай-кадайская лексика.

В эпоху Шести династий (III—VI вв. н. э.) цзяндунский диалект начинает распадаться на у и минь. Согласно записям восточноцзиньского историка Го Пу, в это время жители Оу и Юэ уже говорили на древнеуском диалекте. Поскольку Вэньчжоу граничит с ареалом минь, в вэньчжоуском сохранилось довольно много характерных для древнеминьского особенностей.

Во времена династий Тан и Сун регион пережил несколько крупных миграций населения, в особенности при переносе столицы Южной Сун, после которого в Вэньчжоу резко увеличилось ханьское население, прибывшее со Срединной равнины, принёсшее в Оу и Юэ китайскую культуру и ассимилировавшее местный диалект. Под влиянием среднеравнинного диалекта в вэньчжоуском развилось явление различия просторечных и литературных чтений иероглифов. Вэньчжоуский диалект времён династии Сун был уже очень близок к современному. В то время как северные диалекты китайского языка подвергались многократным изменениям, вэньчжоуский сохранил очень много характерных для древнекитайского особенностей, поэтому если читать танские стихи и сунские строфы на вэньчжоуском, это будет звучать намного естественней, чем на современном путунхуа.

Особенности диалекта 
Фонетика и структура предложений вэньчжоуского диалекта более близки к древнему языку. Вэньчжоуский взаимонепонимаем с путунхуа и другими ускими диалектами. Он очень сложен для понимания и изучения невэньчжоуцами.

 Акцентируемые слова и слоги могут терять придыхание и звучать как звонкие.
 Существительные ставятся перед определениями, а глаголы — перед наречиями, то есть прямо противоположно правилам современного китайского языка.
 Для некоторых употребительных слов и названий невозможно найти упоминания в китайских письменных источниках.
 В диалекте до сих пор встречается довольно много лексических и грамматических вэньянизмов.

Интересные факты 
 Сложность вэньчжоуского наречия привела к возникновению в Китае поговорки: «Не боюсь ни небо, ни землю, боюсь лишь вэньчжоусца, говорящего по-вэньчжоуски» ().
 Считается, что во время Второй мировой войны китайская армия использовала вэньчжоусцев в качестве «живых шифровальных машин».

См. также 
 Список китайских диалектов
 Шанхайский диалект

Китайские языки и диалекты
Вэньчжоу
Языки Китая